Signatur kan avse:

 Signatur - en pseudonym, användarnamn eller initialer
 Signatur - en namnteckning eller underskrift, vilket dock är ett oriktigt bruk. Det är en anglicism, en felöversatt så kallad falsk vän av engelska signature. För svenska språket är definitionen ovan den riktiga definitionen av ordet "signatur".
 Digital signatur - även kallad elektronisk signatur, det vill säga data i elektronisk form som används för att kontrollera att innehållet verkligen härrör från angiven källa
 Signaturmelodi - ett musikstycke som spelas för att presentera något
 Signaturbyggnad -  term som ibland brukar användas för en byggnad med uppseendeväckande arkitektur
 Signatur (skivbolag) - ett kristet skivbolag
 Arksignatur - bokstavs- och sifferkombination som finns tryckt längst ner på arken i äldre böcker